Limbach névvel a következő cikkek találhatók:
Limbach (Neckar-Odenwaldi járás), település Németországban, Baden-Württembergben
Limbach (bei Kirn), település Németországban, Rajna-vidék-Pfalzban
Limbach (Westerwald), település Németországban, Rajna-vidék-Pfalzban
Limbach (Vogtland), település Németországban, Szászországban
Limbach-Oberfrohna, település Németországban, Szászországban
valamint
Hárspatak (Limbach im Burgenland) osztrák község német neve
Limpak (Limbach) szlovák község szlovák és német neve